Горман () — фамилия и топоним:

Фамилия 
  (1839—1906) — американский политик, председатель Палаты представителей штат Мэриленд (1872), член Сената США от Мэриленда (1881—1899, 1903—1906).
 Горман, Бёрн (род. 1974) — британский актёр и музыкант американского происхождения.
  (Уильям Чарльз Горман; 1911—1978) — ирландский футбол, игрок сборных Ирландской футбольной ассоциации и Футбольной ассоциации Ирландии.
  (род. 1949) — американский фотограф-портретист.
  (Десмонд Горман; род. 1964) — ирландский футболист, чемпион Ирландии в составе клубов «Дандолк» (1989) и «Шелбурн» (1992).
  (1834—1882) — британский военный моряк, участник Крымской войны, кавалер Креста Виктории.
  (1850—1923) — американский политик, член Палаты представителей США от штата Мичиган (1891—1895).
 Горман, Джеймс (1859—1929) — американский стрелок.
  (1910—1991) — британский футболист, обладатель Кубка Англии в составе клуба «Сандерленд» (1937).
  (род. 1949) — британский футболист и тренер, менеджер клуба «Суиндон Таун» (1993—1994).
  (1883—1949) — американский политик, член Палаты представителей США от штата Иллинойс (1921—1923, 1925—1927).
  (Рори Джон Маккоган Горман; род. 1992) — британский футболист, игрок сборной Северной Ирландии.
  (1873—1935) — американский политик, член Палаты представителей США от штата Иллинойс (1913—1915).
  (род. 1993) — ирландская футболистка и игрок в хоккей на траве, чемпионка Ирландии по футболу в составе клуба «Пимаунт Юнайтед» (2012).
  (Дэвид Джеймс Горман; род. 1971) — британский комик, лауреат премии Chortle за инновации и лучшее личное шоу (2004), номинант на премию «Драма Деск» за лучший спектакль одного актёра (2002, 2005).
  (Дэвид Питер Горман; род. 1955) — канадский хоккеист, игрок Национальной хоккейной лиги в составе «Атланта Флэймз».
 Горман, Дэниел (род. 1988) — канадский бегун, бронзовый медалист Чемпионата Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна по лёгкой атлетике в беге на 1500 м (2015).
  (1861—1927) — американский католический священник, епископ Бойсе (1918—1927).
 Горман, Зак — американский детский писатель и автор комиксов.
  (род. 1987) — австралийский гимнаст, бронзовый медалист Чемпионата мира по спортивной аэробике (2010).
 Горман, Клифф (1936—2002) — американский актёр.
  (род. 1962) — американская детская писательница.
  — австралийский спортивный функционер, председатель футбольного клуба «Уэстерн Сидней Уондерерс» (2012—2014).
  (1898—1953) — американский католический священник и педагог, президент Джорджтаунского университета (1942—1949).
  (Джеймс Джеральд Горман; 1929—2011) — американский спортивный функционер, главный менеджер клубов Главной лиги бейсбола «Сиэтл Маринерс» (1977—1980) и «Бостон Ред Сокс» (1984—1993).
  (род. 1941) — американский библиотекарь, президент Американской библиотечной ассоциации (2005—2006).
  — американская актриса, лауреат премий Obie (1968, 1973) и «Театральный мир» (1973).
  (род. 1985) — австралийская пловчиха, чемпионка мира по плаванию на 5 км на открытой воде (2009).
 Горман, Митико (1935—2015) — американская бегунья японского происхождения.
  (род. 1999) — американская тхэквондистка, бронзовая медалистка Панамериканских игр в весе от 67 кг (2019).
 Горман, Нэйтен (род. 1996) — британский боксёр-профессионал.
  (род. 1984) — австралийский политик, член Палаты представителей Австралии от Перта (с 2018).
  (род. 1927) — американский военный деятель, начальник Южного командования США (1983—1985).
  (Расселл Невилл Джозеф Горман; 1926—2017) — австралийский политик, член Палаты представителей Австралии от Чифли (1983—1984) и Гринуэя (1984—1996).
  (род. 1937) — американский юрист и педагог, профессор Школы права Пенсильванского университета (с 1969), президент Американской ассоциации профессоров университетов (1981—1982) и Ассоциации американских школ права (1991).
 Горман, Роберт Берри (1837—1918) — американский политик, мэр столицы штата Флорида Таллахасси (1888—1889, 1899—1902), сын мэра Уильяма Гормана.
  (род. 1960) — ирландский и шотландский поэт.
  (1931—2005) — американский художник, чьи работы в частности входят в собрание Смитсоновского музея американского искусства.
  (1931—2015) — британский политик, член Палаты общин Великобритании (1987—2001).
  (Джон Томас Горман; 1901—1978) — австралийский игрок в регбилиг, член национальной сборной.
  (Томас Алоизиус Горман; 1925—1992) — американский бейсболист, победитель Мировой серии в составе клуба «Нью-Йорк Янкиз» (1952, 1953).
  (Томас Патрик Горман; род. 1957) — американский бейсболист, игрок клубов Национальной лиги.
  (род. 1946) — американский теннисист, обладатель Кубка Дэвиса в составе сборной США (1972).
 Горман, Томас (1886—1961) — канадский игрок в лакросс.
  (1892—1980) — американский католический священник, епископ Рино (1931—1952) и Далласа (1954—1969).
 Горман, Уиллис Арнольд (1816—1876) — американский политик и военный, участник Гражданской войны.
 Горман, Уильям (ок. 1797—1842) — американский политик, мэр столицы штата Флорида Таллахасси (1837), отец Роберта Берри Гормана.
  (1891—1964) — британский политик, член Палаты общин Великобритании (1923—1924).
 Горман, Уильям Мур (1923—2003) — ирландский экономист.
  (род. 1937) — американский прыгун в воду, серебряный медалист летних Олимпийских игр (1964).
  (Говард Пол Горман; 1913—1984) — американский бейсболист, игрок Главной лиги бейсбола в составе клуба «Филадельфия Филлис».
  (1898—1940) — канадский конькобежец, участник зимних Олимпийских игр (1924, 1928).
 Горман, Шелли (род. 1969) — австралийская баскетболистка.
  (Эдвард Джозеф Горман; 1941—2016) — американский писатель и редактор, лауреат премии «Шпора» Американской ассоциации авторов вестернов за лучшее короткое произведение (1992) и премии «Шеймас» Американской ассоциации авторов детективов за общий вклад (2011).
  (1892—1963) — канадский хоккеист, обладатель Кубка Стэнли в составе клуба «Оттава Сенаторз» (1927).
  (1909—2005) — американский военный деятель, директор Женского корпуса Армии США (1962—1966).
  (1896—1962) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Расин Леджион».

Топоним 
 Горман — тауншип в округе Оттер-Тейл (штат Миннесота, США).
  — город в округе Истленд (штат Техас, США).

См. также 
 Горманстон